Hernandarias referir-se a:
 Hernando Arias de Saavedra - Político, militar e primeiro governador nascido na América.
 Hernandarias (Alto Paraná) - Cidade ou distrito do Paraguai, departamento de Alto Paraná
 Hernandarias (Entre Ríos) - Cidade da Argentina, província de Entre Ríos

Desambiguação
Desambiguações de topônimos